Pillnitzer Landstraße 77 bezeichnet:

 Villa Gottfriedsberg in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Loschwitz (M–Z) #Pillnitzer Landstraße 77
 Flächennaturdenkmal Pillnitzer Landstraße 77, dendrologisches Lehr- und Studienobjekt in Dresden